Крила Рад (Москва)
 Крила Рад (хокейний клуб) — хокейний клуб з Москви.
 Крила Рад (футбольний клуб, Москва) — футбольний клуб клуб з Москви.